Guzzo peut désigner :

 (34716) Guzzo, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

  (1946-2014), homme politique uruguayen,
  (1894-1986), philosophe et universitaire italien,
  (née en 1975), chanteuse brésilienne,
 Federico Guzzo (né en 2001) coureur cycliste italien,
  (né en 1975), footballeur italien, 
 Raphael Guzzo (né en 1995), footballeur brésilo-portugais, 
  (1914-1993), joueur olympique canadien de hockey sur glace,
  (1936-1998), acteur et chanteur brésilien,
  (né en 1969), homme d’affaires montréalais.

Divers 
 , chaîne de cinémas indépendants à salles multiples au Québec